İskenderpaşa peut désigner :

Toponymes

İskenderpaşa : l'un des 57 quartiers du district de Fatih à Istanbul ;
 İskenderpaşa : un quartier de la ville de Trabzon (ou Trébizonde) ;
 İskenderpaşa : un quartier de la ville de Diyarbakır.

Homonymie de toponyme